Wühn steht für:
 Wühn (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern

Personen:
 Katrin Wühn (* 1965), deutsche Leichtathletin
 Peter Wühn (1938–2019), deutscher Fußballspieler